Laura Gimmler (ur. 5 grudnia 1993 w Oberstdorfie) – niemiecka biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata, zawodniczka klubu SC Oberstdorf.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 6 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS w niemieckiej miejscowości Oberwiesenthal, gdzie uplasowała się na 81. pozycji na dystansie 6,6 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 3 stycznia 2015 roku w Oberstdorfie, gdzie na dystansie 3 km stylem dowolnym uplasowała się na 68. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w Pjongczangu, gdzie uplasowała się na 10. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993